

Geografia
 Anchialos – comunità del comune greco di Chalkidona, nella Macedonia Centrale
 Nea Anchialos – un ex comune della Grecia nella periferia della Tessaglia
 antico nome greco di Pomorie – città della Bulgaria dove ebbe luogo la Battaglia di Anchialo

Mitologia
 Anchialo – guerriero acheo che accompagnò gli eserciti di Agamennone e Menelao nella guerra di Troia e fu ucciso da Ettore

Altro
 Anchialos – asteroide